Уланов, Алексей: Уланов, Алексей Ильич (1909—2000) — бурятский фольклорист, переводчик, поэт.
 Уланов, Алексей Николаевич (род. 1947) — советский фигурист-парник.